

Patronyme 

 Robert Guibé (v. 1460-1513), cardinal et évêque français ;
 Michel Guibé (?-1502), son frère, évêque français ;
 Paul Guibé (1841-1922), sculpteur français ;
 Jean Marius René Guibé (1910-1999) naturaliste et herpétologiste français.
Patronyme français